Александр Фёдорович Черня́вский (р. 1938) — советский и белорусский учёный в области информатики. Академик Национальной академии наук Беларуси (1994; член-корреспондент с 1986), доктор технических наук (1973), профессор (1978).

Биография 
А. Ф. Чернявский родился 14 сентября 1938 года в Рязани в семье служащих, в 1955 окончил школу в Ульяновске, в 1960 году получил диплом с отличием на факультете автоматики и телемеханики Рязанского радиотехнического института. Через два года он поступил в аспирантуру БГУ, в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Радиофизика», в 1971 году — докторскую диссертацию по специальности «Информационно-измерительные системы». С 1971 года Чернявский руководил лабораторией, а затем и отделом средств автоматизации научных исследований НИИ прикладных физических проблем при БГУ, с 1979 года возглавляет этот институт. Одновременно в 1973—1979 годах он заведовал кафедрой электронных математических машин БГУ, а с 1986 года — кафедрой интеллектуальных систем.

Среди учеников Чернявского — более 40 кандидатов и докторов наук. Кроме того, он является председателем редколлегии журнала «Электроника».

Научная деятельность 
Научные работы Чернявского посвящёны созданию измерительных систем и методов автоматизированной обработки информации. Им разработаны позиционно-модулярные методы и устройства параллельно-конвейерной обработки информации, применяемые в физическом эксперименте (ядерная физика, акустика, физика плазмы, лазерная физика и т. д.), на производстве, в образовании (информационно-обучающие системы), в государственных органах (информационно-аналитические системы).

А. Ф. Чернявскому принадлежит ведущая роль в создании белорусской научной школы по разработке физико-технических методов и измерительно-вычислительных средств автоматизации физического эксперимента. Главное направление научной деятельности — разработка теории, аппаратных и программных средств параллельно-конвейерной обработки измерительной информации на основе минимально избыточной модулярной компьютерной арифметики.
А. Ф. Чернявский внёс большой вклад в разработку теоретических основ параметрической обработки быстропеременных случайных сигналов в физическом эксперименте, в создание и широкое внедрение новых высокопроизводительных электронных средств автоматизации научных исследований в различных областях современной физики. Основные научные результаты получены в области технической физики и связаны с разработкой новых принципов и аппаратуры для статистических временных измерений с нано- и пикосекундной разрешающей способностью, оптоэлектронных систем визуализации движущихся объектов и быстропеременных полей электромагнитного излучения, автоматизированных обучающих систем на основе современных средств вычислительной техники.
Под руководством А. Ф. Чернявского НИИ Прикладных физических проблем выдвинулся в число ведущих научных учреждений страны. По итогам 1980, 1981, 1983 и 1987 гг. институт занимал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании и награждался Переходящим Красным Знаменем МинВУЗа СССР и ЦК отраслевого профсоюза.
Научная деятельность профессора А. Ф. Чернявского неразрывно связана с педагогической работой. С 1973 по 1979 годы на общественных началах заведовал кафедрой электронных математических машин Белорусского государственного университета, а с 1986 по 2015 г. руководил кафедрой интеллектуальных систем.
А. Ф. Чернявским подготовлено более 40 кандидатов и докторов наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 8 монографий и 77 авторских свидетельств на изобретения. В 1979 г. А. Ф. Чернявскому присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Белорусской ССР». За создание и внедрение в учебный процесс автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ в 1984 году присуждёна премия Совета Министров СССР. В 1986 году за разработку и внедрение в практику оптико-физических исследований статистических методов временного анализа быстропеременных потоков светового излучения удостоен Государственной премии БССР. В 1987 году избран членом-корреспондентом АН БССР, в 1994 году — действительным членом АН Беларуси. В 1991 году за разработку и внедрение в народное хозяйство систем измерения позиционно-модулярного типа присуждёна Государственная премия СССР.
Выполняет большую научно-организационную и общественную работу. Является членом Президиума НАН Беларуси, членом редколлегий журналов «Весці НАН Беларусі», «Вестник Белорусского государственного университета», председателем редакционной коллегии журнала «Электроника инфо», председателем специализированного Совета по защите докторских диссертаций, членом других специализированных советов по защите диссертаций.

Награды 
 премия Совета Министров СССР (1984)
 Государственная премия БССР (1986)
 Государственная премия СССР (1991) — за разработку и внедрение в народное хозяйство систем измерения позиционно-модулярного типа
 заслуженный деятель науки и техники БССР (1979)

Публикации 
Чернявский является автором 77 изобретений и более 290 научных работ, среди которых:
 А. В. Потапов, А. Ф. Чернявский. Статистические методы измерений в экспериментальной ядерной физике. — М.: Атомиздат, 1980.
 А. Н. Писаревский, А. Ф. Чернявский. Системы технического зрения. — Л.: Машиностроение, 1988.
 А. Ф. Чернявский и др. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте. — Минск: Университетское, 1988.
 А. Ф. Чернявский и др. Высокоскоростные методы и системы цифровой обработки информации. — Минск: Изд-во БГУ, 1996.
 А. Ф. Чернявский. Обработка информации в радиофизических системах. — Минск: БГУ, 2004.

Литература

Ссылки 
 Александр Фёдорович Чернявский: Справка на сайте НАН Беларуси
 Чернявский Александр Фёдорович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Заслуженные деятели науки и техники Белорусской ССР
Преподаватели Белорусского государственного университета
Академики Национальной академии наук Беларуси